Barcragujn chumb (2014/2015) – 23. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych ormiańskiej klubowej piłki nożnej. Jest to drugi sezon po zmianie systemu rozgrywek z "wiosna-jesień" na "jesień-wiosna". Liga liczy 8 drużyn.

Pierwszą bramkę rozgrywek zdobył w 26. minucie meczu  –  zawodnik gości Wardges Satumian (mecz zakończył się wynikiem 2:1).

Tytuł po raz 14 zdobyła drużyna .

Drużyny

Zasady rozgrywek 
Rozgrywki odbywają się systemem kołowym w czterech rundach. Każda z drużyn gra z każdą czterokrotnie: dwa razy na własnym boisku oraz dwa razy na wyjeździe. Tym samym wszystkie drużyny rozgrywają po 28 meczów.

Pierwsza i druga runda

Tabela

Miejsca po danych kolejkach 
 Stan na 23 listopada 2014.

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Trzecia i czwarta runda

Tabela

Wyniki

Tabela 

||rowspan=4 style="background-color:white;"|

Statystyki

Bramki, kartki 
 Stan na 12 października 2014.

Najlepsi strzelcy 
 Stan na 13 lipca 2015.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 ffa.am
 
 transfermarkt.pl

2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Armenii
2014 w Armenii
2015 w Armenii